Анаркулов — фамилия; имеет женскую форму Анаркулова.
 Анаркулов, Раим — бригадир совхоза имени Димитрова Нижне-Чирчикского района Ташкентской области, Герой Социалистического Труда.
 Анаркулов, Тургунбай (род. 1948) — киргизский политический деятель; председатель Партии кооператоров Киргизской Республики, депутат Жогорку Кенеша, аким Ноокенского района.

Анаркулова 
 Анаркулова, Сана Максутовна (до 2013 года Джарлагасова; род. 1989) — казахстанская волейболистка, игрок сборной Казахстана, мастер спорта международного класса Республики Казахстан.
 Примечания